ISO 8859-11, genauer ISO/IEC 8859-11 auch bekannt als Thai, ist ein von der ISO zuletzt 2001 aktualisierter Standard für die Informationstechnik zur Zeichenkodierung mit acht Bit und der elfte Teil der Normenfamilie ISO/IEC 8859. Diese Norm ist identisch mit der nationalen thailändischen Norm TIS-620 von 1990, lediglich A016 (NBSP) ist in TIS 620 undefiniert. Es ist auch die Basis für die Microsoft-Codepage 874.

ISO 8859-11 versucht, möglichst viele Zeichen der thailändischen Schrift abzudecken.

Tabelle 

SP (space) auf Position 2016 ist das Leerzeichen und NBSP (no-break space, auch non-breaking space) auf Position A016 ist das geschützte Leerzeichen.

Weblinks 
 Mapping bei Unicode.org

11